Maximilianstraße (Neurenberg), een straat in Neurenberg
Maximilianstraße (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg